Di seguito una lista di asteroidi dal numero 463001 al 464000 con data di scoperta e scopritore.

463001-463100 

|-
|463001 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463002 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463003 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463004 - ||  ||  || CSS
|-
|463005 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463006 - ||  ||  || CSS
|-
|463007 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463008 - ||  ||  || Palomar Transient Factory
|-
|463009 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463010 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463011 - ||  ||  || CSS
|-
|463012 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463013 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463014 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463015 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463016 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463017 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463018 - ||  ||  || WISE
|-
|463019 - ||  ||  || CSS
|-
|463020 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463021 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463022 - ||  ||  || CSS
|-
|463023 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463024 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463025 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463026 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463027 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463028 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463029 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463030 - ||  ||  || WISE
|-
|463031 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463032 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463033 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463034 - ||  ||  || WISE
|-
|463035 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463036 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463037 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463038 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463039 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463040 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463041 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463042 - ||  ||  || WISE
|-
|463043 - ||  ||  || WISE
|-
|463044 - ||  ||  || LINEAR
|-
|463045 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463046 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463047 - ||  ||  || CSS
|-
|463048 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463049 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463050 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463051 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463052 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463053 - ||  ||  || WISE
|-
|463054 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463055 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463056 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463057 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463058 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463059 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463060 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463061 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463062 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463063 - ||  ||  || WISE
|-
|463064 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463065 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463066 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463067 - ||  ||  || CSS
|-
|463068 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463069 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463070 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463071 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463072 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463073 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463074 - ||  ||  || WISE
|-
|463075 - ||  ||  || LINEAR
|-
|463076 - ||  ||  || WISE
|-
|463077 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463078 - ||  ||  || WISE
|-
|463079 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463080 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463081 - ||  ||  || WISE
|-
|463082 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|463083 - ||  ||  || LINEAR
|-
|463084 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463085 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463086 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463087 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463088 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463089 - ||  ||  || LINEAR
|-
|463090 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463091 - ||  ||  || LONEOS
|-
|463092 - ||  ||  || Palomar Transient Factory
|-
|463093 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463094 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463095 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463096 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463097 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463098 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463099 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463100 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

463101-463200 

|-
|463101 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463102 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463103 - ||  ||  || CSS
|-
|463104 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463105 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463106 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463107 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463108 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463109 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463110 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463111 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463112 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463113 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463114 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463115 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463116 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463117 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463118 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463119 - ||  ||  || LINEAR
|-
|463120 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463121 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463122 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463123 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463124 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463125 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463126 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463127 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463128 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463129 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463130 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463131 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463132 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463133 - ||  ||  || LINEAR
|-
|463134 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463135 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463136 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463137 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463138 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463139 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463140 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463141 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463142 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463143 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463144 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463145 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463146 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463147 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463148 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463149 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463150 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463151 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463152 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463153 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463154 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463155 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463156 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463157 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463158 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463159 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463160 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463161 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463162 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463163 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463164 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463165 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463166 - ||  ||  || CSS
|-
|463167 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463168 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463169 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463170 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463171 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463172 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463173 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463174 - ||  ||  || CSS
|-
|463175 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463176 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463177 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463178 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463179 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463180 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463181 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463182 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463183 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463184 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463185 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463186 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463187 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463188 - ||  ||  || CSS
|-
|463189 - ||  ||  || CSS
|-
|463190 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463191 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463192 - ||  ||  || Haleakala
|-
|463193 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463194 - ||  ||  || CSS
|-
|463195 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463196 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463197 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463198 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463199 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463200 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

463201-463300 

|-
|463201 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463202 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|463203 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463204 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463205 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463206 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463207 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463208 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463209 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463210 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463211 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463212 - ||  ||  || Morocco Oukaimeden Sky Survey
|-
|463213 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463214 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463215 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463216 - ||  ||  || CSS
|-
|463217 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463218 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463219 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463220 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463221 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463222 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463223 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463224 - ||  ||  || CSS
|-
|463225 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463226 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463227 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463228 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463229 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463230 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463231 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463232 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463233 - ||  ||  || LINEAR
|-
|463234 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463235 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463236 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463237 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463238 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463239 - ||  ||  || CSS
|-
|463240 - ||  ||  || Sárneczky, K.
|-
|463241 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463242 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463243 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463244 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463245 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463246 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463247 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463248 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463249 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463250 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463251 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463252 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463253 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463254 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463255 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463256 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463257 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|463258 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463259 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463260 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463261 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463262 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|463263 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463264 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463265 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463266 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463267 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463268 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463269 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463270 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463271 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463272 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463273 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463274 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463275 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463276 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463277 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463278 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463279 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463280 - ||  ||  || CSS
|-
|463281 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463282 - ||  ||  || CSS
|-
|463283 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463284 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463285 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463286 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463287 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463288 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463289 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463290 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463291 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463292 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463293 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|463294 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|463295 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463296 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463297 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463298 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463299 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463300 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

463301-463400 

|-
|463301 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463302 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463303 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463304 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463305 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463306 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463307 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463308 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463309 - ||  ||  || CSS
|-
|463310 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463311 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463312 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463313 - ||  ||  || CSS
|-
|463314 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463315 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463316 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463317 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463318 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463319 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463320 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463321 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463322 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463323 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463324 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463325 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463326 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463327 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463328 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463329 - ||  ||  || LINEAR
|-
|463330 - ||  ||  || CSS
|-
|463331 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463332 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463333 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463334 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463335 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463336 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463337 - ||  ||  || WISE
|-
|463338 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463339 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463340 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463341 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463342 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|463343 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|463344 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463345 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463346 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463347 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463348 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463349 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463350 - ||  ||  || CSS
|-
|463351 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463352 - ||  ||  || CSS
|-
|463353 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463354 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|463355 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|463356 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463357 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463358 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463359 - ||  ||  || CSS
|-
|463360 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|463361 - ||  ||  || CSS
|-
|463362 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463363 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463364 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|463365 - ||  ||  || WISE
|-
|463366 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463367 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463368 - ||  ||  || Cernis, K., Boyle, R. P.
|-
|463369 - ||  ||  || CSS
|-
|463370 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463371 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463372 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463373 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463374 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463375 - ||  ||  || CINEOS
|-
|463376 - ||  ||  || CSS
|-
|463377 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463378 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463379 - ||  ||  || LINEAR
|-
|463380 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463381 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463382 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463383 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463384 - ||  ||  || CSS
|-
|463385 - ||  ||  || Tenagra II
|-
|463386 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463387 - ||  ||  || Pan-STARRS1
|-
|463388 - ||  ||  || CSS
|-
|463389 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|463390 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|463391 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463392 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463393 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463394 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463395 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463396 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463397 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463398 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463399 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463400 - ||  ||  || WISE
|-
|}

463401-463500 

|-
|463401 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463402 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463403 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463404 - ||  ||  || LINEAR
|-
|463405 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463406 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463407 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|463408 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463409 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463410 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463411 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463412 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463413 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463414 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463415 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463416 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463417 - ||  ||  || DECam NEO Survey
|-
|463418 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463419 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463420 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463421 - ||  ||  || CINEOS
|-
|463422 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463423 - ||  ||  || CSS
|-
|463424 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463425 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463426 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463427 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463428 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463429 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463430 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463431 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463432 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463433 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463434 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463435 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463436 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463437 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463438 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463439 - ||  ||  || ODAS
|-
|463440 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463441 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463442 - ||  ||  || CSS
|-
|463443 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463444 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463445 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463446 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463447 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463448 - ||  ||  || WISE
|-
|463449 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463450 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463451 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463452 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463453 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463454 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463455 - ||  ||  || WISE
|-
|463456 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463457 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463458 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463459 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463460 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463461 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463462 - ||  ||  || CSS
|-
|463463 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463464 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463465 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463466 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463467 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463468 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463469 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463470 - ||  ||  || CINEOS
|-
|463471 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463472 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463473 - ||  ||  || WISE
|-
|463474 - ||  ||  || LONEOS
|-
|463475 - ||  ||  || Palomar Transient Factory
|-
|463476 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463477 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463478 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463479 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463480 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463481 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463482 - ||  ||  || WISE
|-
|463483 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463484 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463485 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463486 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|463487 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463488 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463489 - ||  ||  || LINEAR
|-
|463490 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463491 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|463492 - ||  ||  || CSS
|-
|463493 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463494 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463495 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463496 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463497 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463498 - ||  ||  || WISE
|-
|463499 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463500 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

463501-463600 

|-
|463501 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463502 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463503 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463504 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463505 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463506 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463507 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463508 - ||  ||  || CSS
|-
|463509 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463510 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|463511 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463512 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463513 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463514 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463515 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463516 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463517 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463518 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|463519 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463520 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463521 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|463522 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463523 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463524 - ||  ||  || Palomar Transient Factory
|-
|463525 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|463526 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463527 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463528 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463529 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463530 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463531 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463532 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463533 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463534 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463535 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463536 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463537 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463538 - ||  ||  || LINEAR
|-
|463539 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463540 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463541 - ||  ||  || WISE
|-
|463542 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463543 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463544 - ||  ||  || LINEAR
|-
|463545 - ||  ||  || LINEAR
|-
|463546 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463547 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463548 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463549 - ||  ||  || CSS
|-
|463550 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463551 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463552 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463553 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463554 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463555 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463556 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463557 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463558 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463559 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|463560 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463561 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463562 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463563 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463564 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463565 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463566 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463567 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463568 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463569 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463570 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463571 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463572 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463573 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463574 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463575 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463576 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463577 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463578 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463579 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463580 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463581 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463582 - ||  ||  || WISE
|-
|463583 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463584 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463585 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463586 - ||  ||  || WISE
|-
|463587 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463588 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463589 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463590 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463591 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463592 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463593 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463594 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463595 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463596 - ||  ||  || CSS
|-
|463597 - ||  ||  || CSS
|-
|463598 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463599 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463600 - ||  ||  || Palomar Transient Factory
|-
|}

463601-463700 

|-
|463601 - ||  ||  || CSS
|-
|463602 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463603 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463604 - ||  ||  || CSS
|-
|463605 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463606 - ||  ||  || WISE
|-
|463607 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463608 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463609 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463610 - ||  ||  || CSS
|-
|463611 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|463612 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463613 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463614 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463615 - ||  ||  || Palomar Transient Factory
|-
|463616 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463617 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463618 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463619 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463620 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463621 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463622 - ||  ||  || Palomar Transient Factory
|-
|463623 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463624 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463625 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463626 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463627 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463628 - ||  ||  || LONEOS
|-
|463629 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463630 - ||  ||  || WISE
|-
|463631 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463632 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|463633 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463634 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463635 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463636 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463637 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463638 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463639 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463640 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463641 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463642 - ||  ||  || WISE
|-
|463643 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463644 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463645 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463646 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463647 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463648 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463649 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463650 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463651 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463652 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463653 - ||  ||  || LONEOS
|-
|463654 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463655 - ||  ||  || LINEAR
|-
|463656 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463657 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|463658 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463659 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|463660 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463661 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463662 - ||  ||  || WISE
|-
|463663 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463664 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463665 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463666 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463667 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463668 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463669 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463670 - ||  ||  || CSS
|-
|463671 - ||  ||  || CSS
|-
|463672 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463673 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|463674 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463675 - ||  ||  || CSS
|-
|463676 - ||  ||  || CSS
|-
|463677 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463678 - ||  ||  || CSS
|-
|463679 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463680 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463681 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463682 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|463683 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463684 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463685 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|463686 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463687 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463688 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463689 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463690 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463691 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463692 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463693 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463694 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|463695 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463696 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463697 - ||  ||  || CSS
|-
|463698 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|463699 - ||  ||  || LINEAR
|-
|463700 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

463701-463800 

|-
|463701 - ||  ||  || LINEAR
|-
|463702 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463703 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|463704 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463705 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463706 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463707 - ||  ||  || LINEAR
|-
|463708 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|463709 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|463710 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463711 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463712 - ||  ||  || WISE
|-
|463713 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463714 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463715 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|463716 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463717 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463718 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463719 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463720 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463721 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|463722 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463723 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463724 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|463725 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463726 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463727 - ||  ||  || LINEAR
|-
|463728 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463729 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463730 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|463731 - ||  ||  || LONEOS
|-
|463732 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463733 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463734 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463735 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463736 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|463737 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463738 - ||  ||  || CSS
|-
|463739 - ||  ||  || LONEOS
|-
|463740 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463741 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463742 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463743 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463744 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463745 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463746 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463747 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463748 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463749 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|463750 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463751 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463752 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463753 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463754 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463755 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463756 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463757 - ||  ||  || WISE
|-
|463758 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|463759 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463760 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463761 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463762 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463763 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463764 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463765 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463766 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463767 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463768 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463769 - ||  ||  || CSS
|-
|463770 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463771 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463772 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463773 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463774 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463775 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463776 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463777 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463778 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463779 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463780 - ||  ||  || Palomar Transient Factory
|-
|463781 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463782 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|463783 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463784 - ||  ||  || LINEAR
|-
|463785 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463786 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|463787 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463788 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463789 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463790 - ||  ||  || CSS
|-
|463791 - ||  ||  || CSS
|-
|463792 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463793 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463794 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463795 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463796 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463797 - ||  ||  || CSS
|-
|463798 - ||  ||  || CSS
|-
|463799 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463800 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

463801-463900 

|-
|463801 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463802 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463803 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|463804 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463805 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463806 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463807 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463808 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463809 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463810 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463811 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463812 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463813 - ||  ||  || WISE
|-
|463814 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463815 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463816 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463817 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463818 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463819 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463820 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463821 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463822 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463823 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463824 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463825 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463826 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463827 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463828 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463829 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463830 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463831 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463832 - ||  ||  || CSS
|-
|463833 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463834 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463835 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463836 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463837 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463838 - ||  ||  || ODAS
|-
|463839 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463840 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463841 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463842 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463843 - ||  ||  || CSS
|-
|463844 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463845 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463846 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463847 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463848 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463849 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463850 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463851 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463852 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463853 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463854 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463855 - ||  ||  || CSS
|-
|463856 - ||  ||  || CSS
|-
|463857 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463858 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463859 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463860 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463861 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463862 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463863 - ||  ||  || CSS
|-
|463864 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463865 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463866 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463867 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463868 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463869 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463870 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463871 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463872 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463873 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463874 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463875 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463876 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463877 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463878 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463879 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463880 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463881 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463882 - ||  ||  || CSS
|-
|463883 - ||  ||  || CSS
|-
|463884 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463885 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463886 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463887 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463888 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463889 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463890 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463891 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463892 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463893 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463894 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463895 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463896 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463897 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463898 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463899 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463900 - ||  ||  || CINEOS
|-
|}

463901-464000 

|-
|463901 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463902 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463903 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463904 - ||  ||  || CSS
|-
|463905 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463906 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463907 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463908 - ||  ||  || CSS
|-
|463909 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463910 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463911 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463912 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463913 - ||  ||  || WISE
|-
|463914 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|463915 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463916 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463917 - ||  ||  || CSS
|-
|463918 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463919 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463920 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463921 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463922 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463923 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463924 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463925 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463926 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463927 - ||  ||  || CSS
|-
|463928 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463929 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|463930 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463931 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463932 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463933 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463934 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463935 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463936 - ||  ||  || Observatiorio Cala d'Hort
|-
|463937 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463938 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463939 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463940 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463941 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463942 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463943 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463944 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463945 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463946 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463947 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463948 - ||  ||  || LINEAR
|-
|463949 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463950 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463951 - ||  ||  || LINEAR
|-
|463952 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463953 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463954 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|463955 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463956 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463957 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463958 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|463959 - ||  ||  || LINEAR
|-
|463960 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|463961 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463962 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463963 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463964 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|463965 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463966 - ||  ||  || CSS
|-
|463967 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463968 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463969 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463970 - ||  ||  || CSS
|-
|463971 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463972 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463973 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463974 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463975 - ||  ||  || LINEAR
|-
|463976 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463977 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463978 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463979 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463980 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463981 - ||  ||  || CSS
|-
|463982 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463983 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463984 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463985 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463986 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463987 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463988 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463989 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463990 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463991 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463992 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463993 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463994 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463995 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|463996 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463997 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|463998 - ||  ||  || LINEAR
|-
|463999 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|464000 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0463001